Чемпіонат Угорщини з футболу 1980—1981 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вашаш взяв участь у Кубку володарів кубків 1981—1982 як володар Кубку Угорщини 1980—1981.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1980—1981
Угорщина
Угорщина
1980 в угорському спорті
1981 в угорському спорті